Дже́ймс Ли Хе́йгдорн (), более известный как Джим Хе́йгдорн (; 4 августа 1962, Блу-Эрт — 17 февраля 2022, там же) — американский политик-республиканец из штата Миннесота. Член Палаты представителей Соединенных Штатов от , который охватывает большую часть южной трети штата и включает в себя Рочестер, Остин и Манкейто.

Ранние годы жизни и образование 
Джим Хейгдорн родился 4 августа 1962 года в Блу-Эрт, Миннесота в семье политика  и его супруги Кэтлин Хейгдорн (урожденной Миттлштадт). Раннее детство Джима прошло на семейной ферме под городом Труман. Затем в 1975—1983 годах, когда его отец был членом Палаты представителей от Миннесоты, он жил в Вашингтоне.

В 1993 году Хейгдорн окончил Университет Джорджа Мейсона со степенью бакалавра искусств.

Карьера 
После окончания колледжа Хейгдорн служил помощником конгрессмена от Миннесоты .

С 1991 по 1998 годы работал директором по законодательным и общественным вопросам Службы финансового менеджмента Министерства финансов США. Затем был специалистом по делам Конгресса в Бюро гравировки и печати.

Дважды, в  и годах баллотировался в Палату представителей в качестве кандидата от Республиканской партии по 1-му округу Миннесоты. В обоих случаях проигрывал действующему конгрессмену Тиму Уолзу. Одержал победу на , опередив кандидата от демократов Даниэля Фихана. Уолз, который выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Миннесоты, отказался от переизбрания в Палату.

В Палате представителей является членом следующих комитетов:

Скандалы 
В период с 2002 по 2012 год Хейгдорн вёл блог под псевдонимом «Mr. Conservative». Ряд публикаций в этом блоге содержали противоречивые высказывания, среди которых — сексистские выпады, , уничижительное упоминание ветерана в инвалидной коляске, а также шутки о возможной смерти своего политического оппонента. Во время предвыборной кампании 2014 года Хейгдорн принёс «искренние и сердечные извинения» за эти публикации. Однако четыре года спустя, во время кампании 2018 года, представители  утверждали, что ничего не знают об истории с блогом, и позже охарактеризовали упомянутые публикации как «неуместные».

Несмотря на то, что Хейгдорн никогда не высказывал какой-либо явной враждебности к евреям, он подвергался критике за использование антисемитских высказываний. Так, в 2018 году Национальный комитет Республиканской партии по выборам в Конгресс опубликовал предвыборную брошюру, соперник Хейгдорна на выборах Дэн Фихан и игрок в американский футбол Колин Каперник обвинялись в работе на предпринимателя еврейского происхождения Джорджа Сороса. В 2008 году Хейгдорн написал в своем блоге, что бывший сенатор-демократ Джо Либерман поддержал Иракскую войну только потому что он еврей.

Семья 
Супруга — Дженнифер Карнахан (род. 1976), кореянка, удочерённая американскими родителями. С 2017 года она является председателем .

Примечания

Ссылки 
 Congressman Jim Hagedorn official U.S. House website
 Campaign website

Члены Палаты представителей от штата Миннесота
Википедия:Биографии современников
Выпускники университета Джорджа Мейсона
Политики США XXI века